HMS Tiger — название пятнадцати кораблей Королевского флота Англии и Великобритании.

 Tiger (1546) — 22-пушечный корабль. Построен в 1546 году, перестроен в 1570 году. После 1600 года использовался в качестве плавучей батареи. В 1606 году признан негодным к службе.
 HMS Tiger (1613) — исследовательское судно, согласно записи 1613 года, действовавшее в Арктике.
 HMS Tyger (1647) — 32-пушечный корабль. Спущен на воду в 1647 году. Перестраивался в 1681, 1701, 1705 и 1721 годах. Потерпел крушение в 1742 году.
 HMS Tiger — 50-пушечный корабль 4 ранга. Переименован в Harwich незадолго перед спуском в 1743 году. Потерпел крушение в 1760 году.
 HMS Tiger (1747) — 60-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1747 году. С 1761 года — блокшив. Продан в Бомбее в 1765 году.
 HMS Tiger (1762) — 74-пушечный корабль 3 ранга, бывший испанский Tigre. Захвачен в 1762 году, продан в 1784 году.
 HMS Tiger — 64-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1764 году как HMS Ardent. В том же году захвачен французами. Отбит в 1782 году и переименован в HMS Tiger. Продан в 1784 году. 
 HMS Tiger — 50-пушечный корабль 4 ранга. Перед спуском на воду в 1802 году переименован в HMS Grampus.
 HMS Tiger (1794) — 4-пушечный хой. Закуплен в 1794 году. Продан в 1798 году.
 HMS Tiger (1795) — 80-пушечный корабль 2 ранга. Захвачен у французов в 1795 году. Разобран в 1817 году.
 HMS Tiger (1808) — 12-пушечный бриг. На службе с 1808 по 1812 год.
 HMS Tiger (1849) — колёсный шлюп. Спущен на воду в 1849 году, в 1851 году переклассифицирован во фрегат. В 1854 году сожжён русскими вблизи Одессы.
 HMS Tiger (1900) — эскадренный миноносец типа C. Спущен на воду в 1900 году. В 1908 году затонул после столкновения с броненосным крейсером HMS Berwick.
 HMS Tiger (1913) — линейный крейсер. Спущен на воду в 1913 году. Пущен на слом в 1932 году.
 Название должен был нести лёгкий крейсер типа «Свифтшур». Впервые заказан в 1942 году, однако в том же году переименован в HMS Bellerophon. Заложен в 1944 году, в том же году переименован в HMS Blake, в 1945 году — снова в HMS Bellerophon. Постройка отменена в 1946 году.
 Название должен был нести ещё один крейсер типа «Свифтшур», заказанный как HMS Blake. В 1944 году переименован в HMS Tiger, в 1945 году — снова в HMS Blake. В 1946 году работы приостановили. Корабль был спущен в 1961 году как HMS Blake (C99).
 HMS Tiger (C20) — ещё один лёгкий крейсер типа «Свифтшур». Заказан как HMS Bellerophon. Достроен как лёгкий крейсер типа «Тайгер», вступил в строй в 1959 году. Списан в 1978 году, в 1986 году разобран на металл.

См. также 
 HMS Tiger Bay
 HMS Tiger Prize
 HMS Tiger Snake
 HMS Tiger Whelp
 HMS Tigress